Dąbrówka Mała ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 Dąbrówka Mała, Stadtteil von Kattowitz, Woiwodschaft Schlesien, bis 1945: Eichenau, Kreis Kattowitz, Schlesien

sowie:
 Dąbrówka Mała (Barczewo), Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Klein Damerau, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Dąbrówka Mała (Orzysz) (auch: Stefanowo), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Dąbrówka Mała (Węgorzewo), Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Klein Dombrowken, 1938 bis 1945 Dammfelde, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Dąbrówka Mała (Szczaniec), Ort im Powiat Świebodziński, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Klein Dammer, Kreis Züllichau-Schwiebus, Brandenburg
 Dąbrówka Mała (Brzeziny), Ort im Powiat Brzeziński, Woiwodschaft Łódź